Мун Юн (; 14 июля 1982) — южнокорейский конькобежец, бронзовый призёр чемпионата мира в спринтерском многоборье 2008 года, участник Олимпийских игр 2002, 2006 и 2010 годов.

Спортивные достижения

Ссылки 
 speedskatingresults.com
 SchaatsStatistieken.nl

Конькобежцы Республики Корея
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года